Voici la liste des planètes mineures numérotées de 46001 à 47000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

46001-46100

46101-46200

46201-46300

46301-46400

46401-46500

46501-46600

46601-46700

46701-46800

46801-46900

46901-47000 

46001-47000